Atentado em Uagadugu em 2016;
 Atentado em Uagadugu em 2017;
 Atentado em Uagadugu em 2018.